Die SkiStar Swedish Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Juli 2011 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Stuttgart der MercedesCup gespielt, der genau wie die SkiStar Swedish Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Titelverteidiger im Einzel war Nicolás Almagro, der dieses Jahr im Halbfinale ausschied. Im diesjährigen Finale trafen die topgesetzten Robin Söderling und David Ferrer aufeinander. Söderling siegte mit 6:2, 6:2 und gewann damit seinen 10. und letzten Karrieretitel. Im Doppel traten Robert Lindstedt und Horia Tecău zur Titelverteidigung an und gewannen auch in diesem Jahr wieder die Konkurrenz. Sie besiegten im Finale Simon Aspelin und Andreas Siljeström mit 6:3, 6:3.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. Juli 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Båstad